Leiningen (plaats)
 Graafschap Leiningen (tot 1797)
Vorstendom Leiningen (sinds 1803)
Graafschap Leiningen-Westerburg
Graafschap Leiningen-Heidesheim